Ел Оро има више значења:

 Ел Оро (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Оро, Нуево Побладо ел Оро (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Оро, Естасион (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Оро (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Оро (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Општина Ел Оро (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Општина Ел Оро (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Оро (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Оро (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Оро (Санто Доминго Нукса), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Оро (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Оро (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Оро (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Оро (Банамичи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Оро (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Оро (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику